La Companyia Catalana de Gas i Electricitat va ser una empresa energètica catalana.

Història 
En 1841 l'expert francès Charles Lebon recolzat per l'emprenedor català Pere Gil Babot i fills aconsegueix en subhasta el primer contracte d'enllumenat públic per gas a Espanya, subscrit amb l'Ajuntament de Barcelona. La durada del contracte era de 20 anys. La família Gil va posar els terrenys per edificar la primera fàbrica de gas d'Espanya (on ara és el Parc de la Barceloneta i l'edifici de Gas Natural).
El gener de 1843, es constitueix per desenvolupar l'activitat de fabricació i distribució de gas, la 'Sociedad Catalana para el Alumbrado de Gas', amb un capital de 6 milions de reals de velló. El domicili social era al carrer de la Mercè 20 i al carrer Serra n.22 on romandrà fins 1895, quan es traslladarà al Portal de l'Àngel 22.

En 1912 la 'Sociedad Catalana para el Alumbrado de Gas' canvia de nom a 'Catalana de Gas y Electricidad' (SCGiE).

Quasi immediatament procedeix a l'absorció de la companyia 'Central Catalana de Electricidad'.

Construcció de centrals 
La central més duradora i potent va ser la de Sant Adrià de Besòs, anomenada popularment "La Catalana". Les obres van començar el 1915, inaugurant-se la central el 1917, prestant servei fins 1966.

Durant la Guerra Civil, en el cas de Catalana de Gas i Electricitat, les fàbriques i instal·lacions de Catalunya van ser administrades pels Serveis Unificats de Gas de Catalunya (bàsicament controlats per la C.N.T., d'ideologia anarquista). Van sofrir nombrosos bombardejos de l'aviació feixista.

Franquisme i postfranquisme 
En la dècada de 1960 la SCGiE es va reorientar de nou cap al sector gasístic abandonant el negoci de generació elèctrica, va substituir el carbó per nafta en el procés de fabricació de gas ciutat i va començar la seva expansió fora de Catalunya amb l'adquisició de la Companyia Espanyola de Gas, que operava a Cantàbria, Múrcia i la Comunitat Valenciana. Catalana de Gas i Electricitat, va constituir, a Barcelona, el 1965, la societat Gas Natural, SA, amb Exxon, el Banc Hispano Americà, el Banc Urquijo i el Banc Popular Espanyol. L'objecte inicial era la importació de gas natural de Líbia, i posteriorment d'Algèria, construint una planta de regasificació al port de Barcelona, i una xarxa de comercialització a la zona.

Referències

Enllaços externs 
 Guia temàtica Biblioteca ETSAB: Edifici Catalana de Gas

Empreses d'Espanya